Aardrijkskunde
Cumming (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Cumming (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa

Personen met de achternaam Cumming
 Alan Cumming, Schots acteur, producent, regisseur en schrijver

Zie ook 
 Cummings (doorverwijspagina)